Ollainville puede referirse a: 

 Ollainville, comuna francesa situada en Essonne.
 Ollainville, comuna francesa situada en Vosgos.